NNP kan avse
NNP – en tidigare svensk mejeriförening, se Nedre Norrlands Producentförening
NNP –  bruttonationalprodukten med kapitalförslitning subtraherad, se Nettonationalprodukt